Hermíone, Hermione, Hermiona o Harmiona pueden referirse a:

Nombre de pila
 Hermione, nombre de pila femenino.

Antigua Grecia
 Hermíone (ciudad), antigua ciudad de la Argólide, llamada así por su supuesto fundador, Hermión;
 Hermíone (mitología), hija de Menelao y Helena de Troya. Casada con Neoptólemo y Orestes y madre de Tisámeno.

Pueblo germano
 Tribu de los hermiones.

Literatura moderna
 La reina Hermione de Sicilia en el Cuento de invierno, de William Shakespeare.

Literatura contemporánea
 Hermione Granger, personaje femenino en la serie de novelas de Harry Potter, de J. K. Rowling.

Asteroide
 (121) Hermíone.

Botánica
 Un sinónimo del género botánico Narcissus.

Buques
 Diez fragatas y dos submarinos de la Armada de Francia, entre ellos la  que fue el nombre de la fragata francesa en la que La Fayette volvió a Boston para respaldar a los colonos americanos en su lucha por la independencia;
 Fragata Hermione, botada en 2014, réplica del buque que condujo a La Fayette a Boston;
  ha sido el nombre de cuatro buques de la Royal Navy británica.